

Нижня — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Нижня — присілок, Моркинський район, Марій Ел

Нижня — село, громада округу П'єштяни, Трнавський край.